

Persone
 Anthony Gregory Mayweather, noto come Crimson – wrestler statunitense
 Floyd Mayweather Jr. – imprenditore ed ex pugile statunitense
 Jeff Mayweather – ex pugile statunitense
 Roger Mayweather – pugile statunitense

Televisione
 Travis Mayweather – personaggio della serie televisiva Star Trek: Enterprise